

Zdarzenia astronomiczne 
 24 czerwca – zaćmienie Słońca